Серебря́нська — жіноча форма українського прізвища Серебрянський.

Відомі носії 
 Серебрянська Катерина Олегівна (* 1977, Сімферополь) — заслужений майстер спорту з художньої гімнастики, олімпійська чемпіонка.
 Серебрянська Любов Овсіївна (Дубенко) — майстер спорту, заслужений тренер України з художньої гімнастики.